Moczydły bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien in Polen:
 Moczydły (Raczki), Dorf der Gmina Raczki im Powiat Suwalski 
 Moczydły (Siemiatycze), Dorf der Gmina Siemiatycze im Powiat Siemiatycki